A Equipe Colombiana de Copa Davis representa a Colômbia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Colombiana de Tênis.

Time atual

Equipe de 2010:
Alejandro Falla
Santiago Giraldo
Carlos Salamanca
Juan-Sebastián Cabal

Ver também
Copa Davis
Fed Cup

Ligações externas

 DavisCup.com (equipe colombiana)

Colombia